Ԏ ԏ (комі тє) - літера молодцовського алфавіту. Раніше використовувалася в мові комі.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Komi_Tje